Кольцо главных идеалов — кольцо, каждый идеал которого является главным. В случае некоммутативного кольца различают кольцо главных правых идеалов и кольцо главных левых идеалов.

Примеры 
 Все евклидовы кольца, в том числе, кольцо целых чисел , являются кольцами главных идеалов.
 Пример кольца, не являющегося кольцом главных идеалов — кольцо многочленов . В нём идеал, порождённый  не является главным, то есть, не может быть порождён одним элементом кольца.

Свойства 
 Кольцо главных идеалов является нётеровым.
 Кольцо главных идеалов является кольцом Безу.

Литература 
 

Теория колец